Gabrovo (oblast); een oblast in Bulgarije
Gabrovo (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Gabrovo (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali
Gabrovo (Blagoevgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Blagoevgrad 
Gabrovo (Slovenië)